SKF, akronymet henviser til forskellige artikler:

 SKF – svensk kugle- og rulleleje producent, tidligere Svenska Kullagerfabriken.
 Svenska Klätterförbundet – svensk bjergbestiger-organisation.
 Schweizerischen Kommission für Fernerkundung – Schweizisk kommision for fjernovervåning i forbindelse med rummet.
 Skelhøje-Frederiks KFUM – Volleyballklub beliggende i Frederiks i Midtjylland.